Solmsiella är ett släkte av bladmossor. Solmsiella ingår i familjen Erpodiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Egentliga bladmossor
Solmsiella